Lações de Cima é um sub-lugar pertencente ao lugar de Lações na Freguesia de Oliveira de Azeméis.

Limites 
Geograficamente, confronta com os lugares de Lações de Baixo (Oeste),Lomba (Norte), Côvo (Este) e La-Salette (Sul) da mesma freguesia, com Bustelo (nordeste) da freguesia de São Roque e ainda com os lugares de Outeiro e Giesteira (noroeste), ambos da freguesia de Santiago de Riba-Ul.

Arruamentos 
 Avenida Francisco Tavares
 Beco da Quinta
 Beco do Sobreiro
 Caminho das Tabuaças
 Caminho Manuel Sousa Oliveira
 Praceta Joaquim Almeida e Silva
 Rua Alípio Brandão
 Rua António José Pinto
 Rua Artur Escaruma
 Rua Augusto Valente
 Rua Comendador Seabra da Silva
 Rua Conselheiro Eduardo Serpa Pimentel
 Rua da Cantina
 Rua da Comenda
 Rua da Escola
 Rua de Lações
 Rua da Pedreira
 Rua da Presa do Arco
 Rua da Quinta do Carrelhas
 Rua de São Miguel
 Rua do Bairro do Centro Vidreiro
 Rua do Centro Vidreiro
 Rua do Marco Geodésico
 Rua Domingos José da Costa
 Rua Doutor Aníbal Cardoso Freitas
 Rua Doutor Silva Lima (3720-298)
 Rua Francisco Abreu e Sousa
 Rua João da Silva Pinto
 Rua Joaquim Gumarães Teixeira
 Rua Laura Moya do Santos
 Rua Padre Manuel José Oliveira
 Rua Professor Ângelo da Fonseca
 Rua Professor António Costeira
 Travessa Alípio Brandão
 Travessa Comendador Seabra da Silva (3720-297)
 Travessa de Lações
 Travessa dos Lapidários

Infra-estruturas 
 Sede do Destacamento Territorial e Posto Territorial da GNR de Oliveira de Azeméis
 Polidesportivo da Associação Recreativa, Cultural e Desportiva de Lações
 CERCIAZ - Centro de Recuperação de Crianças e Jovens Deficientes e Inadaptadas de Oliveira de Azeméis
 Centrodial - Centro de Hemodiálise
 Centro de Apoio Familiar Pinto de Carvalho
 Sede do Agrupamento de Centros de Saúde Entre Douro e Vouga II, Centro de Saúde de Oliveira de Azeméis, Unidades de Saúde Familiar Dr. Machado e La-Salette.

Educação 
Jardim de Infância de Lações

EB1 nº2 de Oliveira de Azeméis

Escola Básica e Secundária Ferreira de Castro

Localidades de Portugal
Oliveira de Azeméis (freguesia)